Siracusa (Syracuse) se poate referi la:

Orașe mari:

 Siracusa, Sicilia, oraș în Provincia Siracusa, Italia;
 Syracuse, New York, oraș din Statele Unite ale Americii. 

Orașe mici și municipalități din SUA:

 Syracuse, Indiana
 Syracuse, Kansas
 Syracuse, Missouri
 Syracuse, Nebraska
 Syracuse, Ohio
 Syracuse, Utah

Cartiere ale orașului Syracuse, New York:

 East Syracuse, New York
 North Syracuse, New York

Syracuse Se mai poate referi la: 

 Universitatea Syracuse din orașul Syracuse, New York;
 Syracuse Orange, organizația sportivă a universității de mai sus; 
 Conjectura Siracusa (Conjectura Collatz), o problemă matematică celebră, nerezolvată încă.